

Nom de scène 
 Nicki Minaj

Toponyme